Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2003 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2003. La compétition s'est déroulée du 25 au 27 juillet 2003 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2003
Allemagne
Sport en Allemagne en 2003